Натуральне число 1826
 1826 рік до нашої ери
 1826 рік нашої ери